La bataille de Morne Pelé se déroula pendant la révolution haïtienne.

La bataille 
Le Morne Pelé était un morne qui dominait la plaine dans laquelle était situé le camp français de Clérisse.

En , les esclaves noirs révoltés commandés par Toussaint Louverture furent vaincus par les Républicains commandés par le général Lavaux, dont le sergent-major Dermoncourt qui, s'y illustrant, gagne ses galons de lieutenant.

Bibliographie 
 , p.72.

Notes 

Histoire d'Haïti
Bataille de Vertières
Bataille de la révolution haïtienne
Bataille de 1793
Bataille des guerres de la Révolution française